Svobodnyj může být:

 Svobodnyj (město) – město v Amurské oblasti Ruské federace
 kosmodrom Svobodnyj – kosmodrom v blízkosti tohoto města
 Čerepanovo – město v Novosibirské oblasti, které se v letech 1912–1921 jmenovalo ještě před povýšením na město Svobodnyj